Landrat steht für:

 Landrat (Deutschland), oberster Beamter eines Landkreises in Deutschland

 Landrat (Basel-Landschaft), Kantonsparlament im Kanton Basel-Landschaft
 Landrat (Glarus), Kantonsparlament im Kanton Glarus
 Landrat (Nidwalden), Kantonsparlament im Kanton Nidwalden
 Landrat (Uri), Kantonsparlament im Kanton Uri

historisch:
 Landrat (Baden) in der Republik Baden
 Landrat (Bayern), Vertretung der Kreisgemeinde im Königreich Bayern
 Landrat (Habsburgermonarchie), Kollegium des Landeshauptmanns in den habsburgischen (Kron-)Ländern
 Landrat des Wallis, Parlament der Republik Wallis
 Landrat (Pommern), Vertretung der Landstände in Pommern und deren Mitglieder
 Landrat (Baltikum), ritterschaftlicher Wahlbeamter
 Landráty (Landrat), Ansiedlung der Gemeinde Telecí, Tschechien

Siehe auch:
 Landesrat
 Landrath